Спецавтоматика — название предприятий:

 Спецавтоматика — предприятие в Бийске.
 Спецавтоматика — предприятие в Сургуте.
 Спецавтоматика — предприятие в Ростове-на-Дону.
 Спецавтоматика — предприятие в Ханты-Мансийске.
 Спецавтоматика — предприятие в Северодонецке.